Die 92. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 25. bis 29. September 2002 in Ballerup bei Kopenhagen in der neuerstellten „Ballerup Super Arena“ statt. Auf dem Programm standen 15 Disziplinen. Neu aufgenommen wurden die Disziplinen Keirin für Frauen sowie Scratch für Frauen und Männer. Der bisherige „Olympische Sprint“ wurde in „Teamsprint“ umbenannt.

Die Weltmeisterschaften wurden von der Mannschaft aus Australien dominiert, der es gelang, vier von 15 Goldmedaillen und insgesamt 13 Medaillen zu erringen.

Für besonderes Aufsehen sorgte der australische Überraschungssieger im Sprint, Sean Eadie, da er – für einen Rennfahrer unüblich – mit einem Vollbart seine Rennen bestritt. Nach seinem Sieg im Sprint ließ er sich noch im Innenraum der Radrennbahn von seinem französischen Konkurrenten Arnaud Tournant den Bart abrasieren.

Zeitplan

Resultate

Sprint

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Zeitfahren

Punktefahren

Keirin

Scratch

Madison

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2002

Fußnoten

Quellen 
 Radsport, 2002

Weblinks 
 Tissot Timing

2002
Radsportveranstaltung 2002
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften in Dänemark
Sportveranstaltung in Ballerup Kommune